

Села:
 Зеленопілля — Запорізька область, Запорізький район
 Зеленопілля — Одеська область, Березівський район
 Зеленопілля — Луганська область, Довжанський район
Селище:
 Зеленопілля — Донецька область, Бахмутський район